een tempelcomplex nabij de Thais-Cambodjaanse grens, zie Preah Vihear (tempel)
 een provincie van Cambodja, zie Preah Vihear (provincie)
 de hoofdstad van de gelijknamige provincie, zie Preah Vihear (stad)